Иван Михайлович Шутев (; род. 28 октября 1933, Ужгород) — украинский художник-пейзажист, Заслуженный художник Украинской ССР (1975), Народный художник Украины (2004).

Биография 
В 1955 году закончил отделение живописи Ужгородского государственного художественно-промышленного училища прикладного искусства. Учителями И. Шутева были Иосип Бокшай, Адальберт Эрдели и В. И. Берец.

В 1962 году был принят в Национальный Союз художников Украины.

Произведения И. Шутева закуплены Дирекцией выставок Национального Союза художников Украины, Министерством культуры и искусства Украины, Дирекцией выставок Союза художников России.

Выставки 
Персональные выставки:
 Ужгород, 1958, 1975, 1982, 1998, 2001 годы.
 Киев, 1983 г.
 Гётеборг (Швеция), 1990 г.
 Дебрецен (Венгрия), 1997 г.
 Тисауйварош (Венгрия), 1999 г.

Участник художественных областных (с 1956 года), всероссийских и всесоюзных (с 1957 года), зарубежных (с 1968 года) выставок. Неоднократно участвовал в международных пленэрах.

В 2007 году вышел фотоальбом «Молитва в дереве. Деревянные церкви Закарпатья в произведениях Ивана Шутева и Андрея Воробця», который вместил целую галерею картин деревянных церквей выполненных живописцем, колористом И. М. Шутевым. За полвека он изобразил на своих полотнах почти все деревянные храмы Закарпатья.

Примечания

Источник 
 «Карпатська рапсодія» Івана Шутєва доповнила різнобарв`я ужгородської золотої осені//Трибуна. — 2008. — 11 октября — С. 2

Ссылки 
 Биография и работы И. М. Шутева на сайте галереи KarpatArt.com 

Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Украины
Члены Союза художников СССР